Sama – rzeka w Polsce, lewy dopływ Warty.
 Sama – singel Justyny Steczkowskiej z 1995 r.
 Sama – jedna z nazw ludu zamieszkującego wyspy Azji Południowo-Wschodniej.
 Sama – japoński sufiks będący zwrotem grzecznościowym.